

Astronomia
 2152 Hannibal – asteroide della fascia principale

Cinema
 Hannibal – film del 2001 diretto da Ridley Scott

Geografia
Stati Uniti d'America
 Hannibal – città della Contea di Marion, Missouri
 Hannibal – città della Contea di Oswego, New York

Letteratura
 Hannibal – romanzo di Thomas Harris del 1999

Musica
 Hannibal – traccia dell'album Zebop! di Carlos Santana del 1981
 Hannibal – singolo dei Gem Boy del 2009
 Hannibal di Chalumeau – opera immaginaria presente nel musical The Phantom of the Opera di Andrew Lloyd Webber
 Hannibal Records – etichetta discografica fondata da Joe Boyd nel 1980 e chiusa nel 2006

Onomastica
 Hannibal – forma latina del nome proprio di persona maschile italiano Annibale

Personaggi
 Hannibal – personaggio di G.I. Joe
 John "Hannibal" Smith – personaggio della serie televisiva A-Team
 Hannibal Lecter – personaggio protagonista dell'omonima saga letteraria e cinematografica

Televisione 
 Hannibal – serie televisiva statunitense del 2013

Pagine correlate
Annibal
Annibale (disambigua)